Мальжагарский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Мальжагарский наслег — в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия).
 Мальжагарский наслег — в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия).